La Coppa di Turchia 2014-2015, o Royal Halı Türkiye Kupası per ragioni di sponsorizzazione, è la 30ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le sedici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2014-2015.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2014-2015
Coppa del Presidente 2014

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile